Clairon steht für:
 Clairon, Signalhorn aus der Familie der Naturtrompeten
 Operation Clarion, flächendeckende Luftangriffe der Alliierten auf deutsche Verkehrswege am 23. Februar 1945
 Clairon d’Haussonville, burgundisches und später auch lothringisches Adelsgeschlecht, das sich auch nach Schlesien verbreitete

Clairon ist der Familienname folgender Personen:
 Claire Clairon (1723–1803), französische Schauspielerin